Кузминец може бити:

 Кузминец (Миховљан), насељено мјесто у општини Миховљан, Република Хрватска
 Кузминец (Расиња), насељено мјесто у општини Расиња, Република Хрватска
 Кузминец Миљански, насељено мјесто у општини Загорска Села, Република Хрватска